

Geografia 
 Toki – città giapponese della prefettura di Gifu
 Toki – città ucraina dell'oblast' di Ternopil'
 Toki – località polacca del voivodato della Masovia
 Toki – località polacca del voivodato della Precarpazia

Personaggi 
 Toki – personaggio di Ken il guerriero
 Toki – personaggio di Naruto
 Kamen Rider Toki – personaggio di Kamen Rider

Altro 
 Toki –  videogioco arcade del 1989
 Toki – misura del giorno giapponese
 Toki – servizio ferroviario giapponese
 Clan Toki – clan giapponese